Estacion, littéralement « station » en espagnol, l'une de ses graphies ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Estación Central : une commune de la province de Santiago du Chili ;
 Estación Central : une station de la Ligne 1 du métro de Santiago, dans les communes de Estación Central et Santiago.

Estación del Arte : une station de la ligne 1 du métro de Madrid.

Estación La Floresta : une localité du département de Canelones ;
 Estación Las Flores : une localité du département de Maldonado
 Estación Migues : une localité du département de Canelones ;
 Estación Pedrera : une localité du département de Canelones ;
 Estación Porvenir : une localité du département de Paysandú ;
 Estación Rincón : une ville de l'Uruguay située dans le département de Treinta y Tres ;
 Estación Solís : une ville du département de Lavalleja.

La Estación : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa ;
 La Estación : la capitale de la paroisse civile de La Estación de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa.

Arts 
 La 5a Estación ou La Quinta Estación : un groupe de rock espagnol, originaire de Madrid ;
 Próxima Estación: Esperanza : un album solo du chanteur français Manu Chao sorti en 2001 ;
 Estacion Mexico : un album live du chanteur français Manu Chao enregistré au Mexique en 2006 ;
 La próxima estación'' : un film documentaire argentin de Fernando Solanas, sorti en 2008.

Homonymie de toponyme